Las siglas INC pueden hacer referencia al:

 Instituto Nacional de Cardiología, en México;
 Instituto Nacional de Cultura del Perú;
 Instituto Nacional del Consumo de España (1975-2014).